Заявка збірної Австрії з футболуСклад збірної на дві товариські зустрічі 1 червня (матч проти збірної України) і 5 червня (матч проти збірної Румунії) 2012 року.

Футбольна збірна Австрії